Даниил Московский:
 Даниил Александрович — первый удельный князь Московский, православный святой
 Даниил (митрополит Московский) (ок. 1492—1547) — митрополит Московский и всея Руси
 Даниил Московский — атомная подводная лодка «Даниил Московский» (АПЛ Б-414 — проекта 671РТМ)